Carter kan syfta på:

Carter – en krater på Venus, se Lista över kratrar på Venus

Personer
Aaron Carter
Benny Carter
Billy Carter
Buddy Carter
Carlene Carter
Chris Carter
Clarence Carter
Crispin Bonham-Carter
Ernest Carter
Helena Bonham Carter
Howard Carter

June Carter Cash
Jimmy Carter
Kevin Carter
Lulu Carter
Nick Carter (general)
Nick Carter (musiker)
Ron Carter
Rosalynn Carter
Ruben Carter
Russell Kelso Carter
Samantha Carter
Sonny Carter
Sydney Carter

Se även
Carter County – flera countyn i USA

Engelska efternamn
Efternamn som syftar på yrken